Lac aux Rats peut se référer à:

Hydronymes

Lac aux Rats, un plan d'eau de La Tuque, Mauricie, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de La Tuque, Mauricie, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de La Tuque, Mauricie, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de La Tuque, Mauricie, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de Lac-des-Dix-Milles, MRC Matawinie, Lanaudière, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de Lac-Édouard, Mauricie, Québec. 
Lac aux Rats, étang dans Montcalm (Québec), MRC Les Laurentides, Laurentides, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette.
Lac aux Rats, un plan d'eau de Rivière-Mistassini, MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac aux Rats, un plan d'eau de Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, Québec. 
Lac aux Rats, étang de Saint-Hippolyte (Québec), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides, Québec. 
Lac aux Rats Musqués, un plan d'eau de Lac-Jérôme, Minganie, Côte-Nord, Québec. 
Lac aux Rats Musqués, un plan d'eau de Lac-Ministuk, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac aux Rats Musqués, un plan d'eau de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac aux Rats Musqués, un plan d'eau de Notre-Dame-de-la-Salette, MRC Les Collines-de-l'Outaouais,	Outaouais, Québec. 
Lac aux Rats Musqués, un plan d'eau de Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac aux Rats Musqués, un plan d'eau de Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Petit lac aux Rats, un plan d'eau de La Tuque, Mauricie, Québec. 
Petit lac aux Rats, un plan d'eau de Rivière-Mistassini.
Deuxième lac aux Rats, un plan d'eau de Shawinigan, Mauricie, Québec. 
Premier lac aux Rats, un plan d'eau de Shawinigan, Mauricie, Québec. 
Troisième lac aux Rats, un plan d'eau de Shawinigan, Mauricie, Québec.